Мачирачи има више значења:

 Мачирачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачирачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мачирачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику